Leopold Ahlsen (1927–2018), Duits schrijver
 Per Egil Ahlsen, Noors voetballer

Zie ook 
 Alsen (doorverwijspagina)